Eerste regieassistent, ook wel opnameleider van de film
Tweede regieassistent, verantwoordelijk voor de algehele doorloop van een productie

Zie ook 
Script supervisor